Суперкубок Албанії з футболу 2019 — 26-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2019 року між чемпіоном Албанії Партизані та володарем кубка Албанії Кукесі.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2019
Албанія
Серпень 2019
2019 в Албанії